Leszek Migrała (ur. 5 czerwca 1957 w Nowym Sączu) – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1981), sądecki działacz niepodległościowy, członek władz Towarzystwa im. gen. J. Kustronia (1981–1984), przewodniczący oddziału „Civitas Christiana” w Nowym Sączu, redaktor naczelny „Almanachu Sądeckiego”, prezes oddziału nowosądeckiego Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 2001–2004, od 2007 r. sekretarz komitetu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”. Autor publikacji historycznych, w tym m.in. monografii sądeckich świątyni i parafii: Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu (2006), Parafia Świętego Kazimierza w Nowym Sączu (2003), Kościół kolejowy i parafia NSPJ (2007). Opublikował także Stary Sącz i jego Księżna (1999).

Polscy historycy
Absolwenci Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ludzie związani z Nowym Sączem
Członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego
Urodzeni w 1957